Монеты выпущенные перед деноминацией.

Примечания 

Монеты Польши